Some Say – singolo dei Sum 41 del 2005
 Some Say – singolo di Nea del 2019
 Some Say – EP di Nea del 2020